Gotthard Wilhelm von Budberg ist der Name folgender Personen:

* Gotthard Wilhelm von Budberg (Oberst) (1644–1710), schwedischer Oberst, 1693 schwedischer Freiherr
 Gotthard Wilhelm von Budberg (Landmarschall) (1685–1749), livländischer Landmarschall